10. Letnie Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim odbyły się w dniach 13 – 18 sierpnia 2019 w szwajcarskim Marbacheggu. Były to drugie w historii mistrzostwa rozegrane w Szwajcarii.

Wyniki kobiet

Superkombinacja 
 Data: 14 sierpnia 2019

Gigant 
 Data: 15 sierpnia 2019

Slalom 
 Data: 17 sierpnia 2019

Supergigant 
 Data: 18 sierpnia 2019

Wyniki mężczyzn

Superkombinacja 
 Data: 14 sierpnia 2019

Gigant 
 Data: 15 sierpnia 2019

Slalom 
 Data: 17 sierpnia 2019

Supergigant 
 Data: 18 sierpnia 2019

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

2019 w narciarstwie alpejskim
2019 w Szwajcarii
Narciarstwo w Szwajcarii
Letnie mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim